

Sigle 
Ejército de Liberación Nacional – Esercito di Liberazione Nazionale (Bolivia), reparto di Che Guevara in Bolivia
Ejército de Liberación Nacional – Esercito di Liberazione Nazionale (Colombia), gruppo armato colombiano

Codici 
 ELN – codice aeroportuale IATA del Bowers Field di Ellensburg (Stati Uniti)